Alfred G. Redfield (1890–1983) – amerykański oceanograf i nauczyciel akademicki, ojciec
 Alfred C. Redfield (1929–2019) – amerykański biofizyk i bioinformatyk, syn